A Primeira Divisão de 1964-65 foi a 31.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Nesta edição o número de equipas participantes foi 14, sendo o Benfica o vencedor do campeonato. Foi o décimo quarto título do clube.

Os 14 clubes participantes

Classificação

Calendário

Melhores Marcadores
Eusébio jogador do Sport Lisboa e Benfica, foi o melhor marcador da época, tendo marcado 28 golos.

Promoções e despromoções 1965/1966

Despromovidos à Segunda Divisão 1965/1966
 Seixal
 Torreense
Promovidos à Primeira Divisão 1965/1966
 Beira Mar
 Barreirense

Campeão

Ligações externas 
 
 

Futebol de 1964 em Portugal
Futebol de 1965 em Portugal